Fenn steht für:

 Fenn (Geographie), im niederdeutschen Raum eine morastig-sumpfige Niederung oder ein Moor
 Fenn (Stendal), Naturschutzgebiet in Stendal, Sachsen-Anhalt
 Fenn (Möser), See in Möser, Sachsen-Anhalt

Fenn ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Fenn (* 1990), britischer Radrennfahrer
 Antonia Fenn (* 1970), deutsche Filmeditorin
 Darren Fenn (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 E. Hart Fenn (1856–1939), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth A. Fenn (* 1959), US-amerikanische Historikerin und Hochschullehrerin
 Forrest Fenn, Stifter des Schatzes des Forrest Fenn
 George Manville Fenn (1831–1909), englischer Kinderbuchautor
 Heiko Fenn (1918–2016), deutscher Marineoffizier und Chorleiter
 Herbert Fenn (1935–2001), deutscher Rechtswissenschaftler, Tänzer und Sportfunktionär
 Joanne Fenn (* 1974), englische Leichtathletin

 Manuel Fenn (* 1969), deutscher Regisseur und Kameramann
 Monika Fenn (* 1965), deutsche Historikerin
 Neale Fenn (* 1977), irischer Fußballspieler
 Paul Fenn (1891–1976), deutscher Kapitän zur See und Direktor
 Rick Fenn (* 1953), britischer Rocksänger, Gitarrist und Keyboarder
 Robert Anthony Fenn (1934–1993), kanadischer Ökonom
 Sherilyn Fenn (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen Southmyd Fenn (1820–1892), US-amerikanischer Politiker
 Waldemar Fenn (1877–1955), deutscher Forscher und Bildhauer
 Wallace O. Fenn (1893–1971), US-amerikanischer Physiologe und Pädagoge

 Siehe auch:
 Fan (Begriffsklärung)
 Fehn
 Fen
 Fenne
 Veen
 Venn